Svjetska prvenstva u košarci za žene se održavaju od 1953. godine, u razmacima od 3-4 godine. Od 1986. vremenski razmak održavanja natjecanja se ustalio na svake četiri godine.

Vječna ljestvica 

SSSR, Čehoslovačka i Jugoslavija više ne postoje.

Vidi 
svjetska prvenstva u košarci

 žene